

Toponymes  

 Varda, ville de Grèce 
 Varda, village de Serbie situé dans la municipalité de Kosjerić, district de Zlatibor

Personnes 
 Varda, personnage de J. R. R. Tolkien
 Agnès Varda (1928-2019), réalisatrice française
 Varda Étienne femme d’affaires québécoise

Géographie 
 Varda, courant marin au nord de la Grèce
 Varda, viaduc au sud de la Turquie

Astronomie 
 (174567) Varda, astéroïde

Acronyme